Фаузи́ Гула́м (, ; 1 февраля 1991, Сен-Прие-ан-Жаре, Рона — Альпы, Франция) — алжирский и французский футболист, левый защитник французского клуба «Анже». Выступал за сборную Алжира.

Является воспитанником футбольного клуба «Сент-Этьен», здесь же начинал взрослую карьеру, отыграв  почти 100 матчей в составе «зеленых». В 2013 году выиграл Кубок французской лиги, а уже следующей зимой подписал контракт с футбольным клубом «Наполи».

Начинал играть в 2010 году за молодёжную сборную Франции, затем принял приглашение сборной Алжира.

Клубная карьера 

Гулам родился во Франции в семье алжирских эмигрантов. Оба его родителя имеют алжирское гражданство, а семья насчитывает 12 человек (8 братьев и 2 сестры). Фаузи является воспитанником футбольного клуба «Сент-Этьен». В системе этой команды провёл 11 лет, пока не получил вызов в основной состав накануне сезона 2010/11. Дебютировал в основном составе клуба 22 сентября 2010 года в матче кубка лиги против «Ниццы», заменив на 82-й минуте встречи Гонсало Берхессио. 1 декабря 2010 года в матче против «Валансьена» Гулам впервые сыграл в Лиге 1. Защитник вышел на замену во втором тайме вместо Бакари Сако. До конца сезона и весь стартовый отрезок следующего игрового года провел в резервном составе «Сент-Этьена».

31 января 2014 года перешёл в «Наполи» за 5 миллионов евро и подписал с итальянским клубом контракт на 4,5 года. Дебютировал в Серии А 2 февраля 2014 года в матче с «Аталантой», выйдя на замену на 76-й минуте. После этого матча тренер неаполитанцев Рафаэль Бенитес доверил Гуламу постоянное место в основном составе, и алжирец помог клубу занять третье место в чемпионате Италии 2013/14 и выиграть Кубок Италии.

В ноябре 2017 года Гулам перенёс разрыв передней крестообразной связки в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», и ожидалось, что он выбыл как минимум на два месяца. Однако в январе 2018 года он прошёл медицинское обследование и досрочно возобновил тренировки.

Карьера в сборной 

В 2010 году в одном из своих интервью Фаузи Гулам заявил о своём намерении выступать за сборную Алжира, несмотря на то, что является уроженцем Франции.
Тем не менее на молодёжном уровне он выступал за французов. Защитник дебютировал в команде 28 февраля 2012 года в товарищеском матче с командой Италии, заменив на 60-й минуте встречи Криса Мавингу. В составе молодёжной сборной Франции Гулам принимал участие в отборочном турнире к чемпионату Европы-2013; в рамках турнира защитник сыграл 1 матч.

Защитник попал в заявку сборной Алжира на Кубок африканских наций 2013, но ни одного матча на турнире не сыграл. Дебютировал в команде 27 марта 2013 года в матче против сборной Бенина, сыгранном в рамках отборочного раунда к ЧМ-2014.

В июне 2014 года включён в состав сборной Алжира для участия в финальном турнире чемпионата мира 2014. На турнире принял участие в двух матчах — игре группового этапа против Бельгии и матче 1/8 финала с Германией.

В первом матче Алжира на Кубке африканских наций 2015 года Гулам забил свой первый гол за сборную в ворота Южной Африкой.

Достижения

Командные 
 «Сент-Этьен»
 Обладатель Кубка французской лиги: 2012/13
 «Наполи»
 Обладатель Кубка Италии: 2013/14, 2019/20
 Обладатель Суперкубка Италии: 2014

Личные 
 Команда сезона в Лиге Европы УЕФА: 2014/2015
 Футболист года в Алжире: 2017

Личная жизнь 
Оба родителя Фаузи Гулама по происхождению алжирцы, предки отца происходят из города Батна, а предки матери — из Аннабы. Кроме Фаузи, в семье 8 братьев и 2 сестры. Один из братьев, Набиль, представлял Францию на Чемпионате мира по бегу по пересечённой местности 2004.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Франции
Футболисты Алжира
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Алжира по футболу
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Анже»